Brönstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brönstjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (11,6 ha)
Brönstjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3,01 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn